56-osok tere található a következő városokban:

 56-osok tere, Szombathely
 Ötvenhatosok tere, Budapest